Havfrue har flere betydninger:

 Havfrue - et fabelvæsen
 Havfruen (film fra 1904), en fransk stumfilm
 Havfruen (film fra 1910), en russisk stumfilm

 Havfruegrunden tidligere en sandgrund i havneløbet i Københavns Havn.

 Den lille Havfrue - Skulptur
 Den lille Havfrue (ballet)
 Den lille Havfrue (eventyr)
 Den lille havfrue (film fra 1989)
 Den lille havfrue 2: Havets hemmelighed
 Den lille havfrue 3: Historien om Ariel
 Den lille havfrue (tv-serie)
 Den lille havfrue (Der var engang...)
 Den lille havfrue (musical)